El Amor (album van Julio Iglesias) 
 El Amor (album van Azúcar Moreno)
 El Amor (album van Gloria Trvi album)
 El Amor (single van Tito El Bambino)
 El Amor (single van Ricardo Arjona)

Zie ook 
 El amor brujo (doorverwijspagina)